Die Reihen 4744 und 4746 der Österreichischen Bundesbahnen und der Raaberbahn, die Baureihe 4748 der Österreichischen Bundesbahnen sowie die Baureihe 4746 der Ostdeutschen Eisenbahn sind elektrische Triebwagen, die seit Dezember 2015 vom Hersteller Siemens Mobility ausgeliefert werden. Sie wurden auch unter dem Namen ÖBB Cityjet bzw. Raaberbahn Ventus bekannt (Eigenschreibweise cityjet bzw. ventus), da sie die ersten Fahrzeuge im neuen Nahverkehrs-Corporate-Design der ÖBB darstellen, welches als „Cityjet“ bezeichnet wird. Obwohl die Züge von unterschiedlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen betrieben werden, sind sie innerhalb ihrer Reihe exakt baugleich. Die Baureihen 4744 und 4746 der GySEV/Raaberbahn erhielten sogar auch die für die ÖBB entwickelten „Österreich-Sitze“.

Die Reihe 4744 wurde für den Regionalverkehr und S-Bahn-Systeme außerhalb von Wien und die Reihe 4746 für den Betrieb bei der S-Bahn Wien entwickelt, letztere weist pro Seite zwei Türen mehr auf. 
Obwohl für den Einsatz in Deutschland bestimmt, gehören auch die von der ODEG geleasten Triebzüge der Baureihe 4746 an und sind in Österreich registriert. Momentan werden 4748 bei der S-Bahn Vorarlberg eingesetzt.

Fahrzeuge 

Die Reihen 4744 und 4746 gehören zum Typ Desiro ML der vom Hersteller Siemens Mobility entwickelten Desiro-Plattformen.

Die gelieferten 78 Einheiten für den Regionalverkehr (davon 70 für die ÖBB und 5 für die Raaberbahn) der Baureihe 4744 bieten 259 Sitzplätze und vier Einstiegsbereiche, entsprechend vier Türen pro Zugseite. 
Die ab 2015 gelieferten 31 S-Bahn-Züge der Baureihe 4746 verfügen bei sechs Einstiegsbereichen, entsprechend sechs Türen pro Zugseite, über 244 Sitzplätze und sind für den Schnellverkehr in Ballungsräumen wie Wien vorgesehen. Beide dreiteiligen Bauarten erreichen unter beiden Spannungen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und können in Mehrfachtraktion gefahren werden. Die Züge sind vollklimatisiert.

Zur Ausstattung gehören eine barrierefreie sowie eine Standardtoilette. Der Fahrgastbereich ist mit einer tageszeitgesteuerten Beleuchtung, klappbaren Tischen und verstellbaren Sitzen versehen. Die Regionalverkehrseinheiten bieten drei, die S-Bahn-Einheiten zwei Mehrzweckbereiche, beispielsweise für Fahrräder. Zudem sind alle Fahrzeuge mit Schiebetritten für Bahnsteige mit einer Höhe von 550 mm an den Zugenden und 380 mm an allen Einstiegen ausgestattet, wobei bei Bahnsteigen mit einer Höhe von 200 Millimetern die Schiebetritte für 380 mm weiter ausgefahren werden.

Seit 2017 werden die Cityjets schrittweise mit WLAN ausgerüstet. 
Dabei werden auch einzelne Sitze ausgebaut, um den Fahrgastwechsel zu beschleunigen. Das von den ÖBB als „Railnet Regio“ bezeichnete WLAN ermöglicht den Zugang zur Online-Version einiger Zeitungen und Magazinen sowie zur ORF TVthek. Des Weiteren werden Informationen über die Reise vermittelt, zum Beispiel die aktuelle Position des Zuges.

Geschichte 

Im April 2010 wurde zwischen dem Hersteller und der ÖBB eine Rahmenvereinbarung über die Lieferung von bis zu 200 Garnituren des Typs Desiro ML getroffen. In der Vereinbarung war auch eine Option auf die Wartung der Triebzüge enthalten, so dass sich ein Gesamtauftragsvolumen von rund einer Milliarde Euro ergab. 
Diese Triebfahrzeuge sollten bis zum Jahr 2015 bedarfsgerecht abgerufen werden können, um einerseits die alten Garnituren der insgesamt 119 Stück umfassenden Reihe 4020 auf der Wiener Schnellbahn und der insgesamt 143 CRD-Wendezüge im Regionalverkehr (Inlandswagen der neuen Generation) zu ersetzen und um andererseits das möglicherweise zu betreibende Lokalnetz zwischen Salzburg, Kufstein und München und das Gebiet des Werdenfels-Netzes zu verstärken. 
Jedoch wurde die Ausschreibung für das Werdenfels-Netz durch die DB Regio gewonnen, die dieses seit 2013 mit Fahrzeugen des Typs Bombardier Talent 2 betreibt.

Im Jänner 2013 beschloss die ÖBB den ersten Abruf von 100 Zügen im Wert von 550 Millionen Euro aus der Rahmenvereinbarung. Die Planungen sahen eine Auslieferung ab Ende 2015 vor. Später wurde beschlossen, eine zusätzliche Cityjeteinheit mit der Nummer 4746 031 zu bestellen, die als Ersatz für eine bei einem Unfall in Wien-Penzing irreparabel beschädigte Garnitur der Baureihe 4024 dient.

Die Fertigung einiger erster Triebzüge erfolgte im Siemens-Werk Krefeld-Uerdingen, der Großteil der Züge wurde im ÖBB-Werk im Wiener Bezirksteil Jedlersdorf gebaut. Alle Drehgestelle des Typs SF6000 werden am Siemens-Standort in Graz hergestellt.

Im Februar 2014 bestellte die Raaberbahn ebenfalls Triebwagen des Typs Siemens Desiro ML. Am 15. Juli 2016 wurde der erste Triebwagen der Baureihe 4744 (4744 300) präsentiert. Dieser wird von der GYSEV als ventus bezeichnet.

Im Dezember 2016 bestellten die ÖBB weitere 64 Desiro ML in der S-Bahn-Version mit Auslieferung bis Ende 2019. Mit den Fahrzeugen der Reihe 4746 wurde die Reihe 4020 vollständig ersetzt.

Die Aufarbeitung der Garnituren der Reihe 4744, die seit ihrer Inbetriebnahme an Unfällen beteiligt waren, erfolgte nur teilweise (Stand Mai 2018). Der im Dezember 2017 in Kritzendorf beschädigte 4744 022 wurde wieder in Betrieb genommen, die im Februar 2018 in Niklasdorf verunfallte Garnitur 4744 054 wurde aufgearbeitet und befindet sich seit Frühjahr 2020 wieder im Fahrgasteinsatz bei der S-Bahn Steiermark.

Seit Dezember 2016 sind die ersten beiden Garnituren mit kostenlos nutzbarem WLAN ausgestattet. Aufgrund guter Resonanz wurden ab Juli 2017 auch die restlichen Garnituren damit ausgerüstet.

Die Regionalzugvariante mit sechs Türen (Reihe 4746) kommt seit Dezember 2017 in Kärnten und Osttirol planmäßig zum Einsatz. Ebenfalls mit Fahrplanwechsel 2017/18 werden Triebwagen der Reihen 4744 und 4746 bei der S-Bahn Salzburg planmäßig eingesetzt.

2019 und 2020 folgten weitere Nachbestellungen durch die ÖBB und die Raaberbahn. 2019 bestellten die ÖBB weitere 24 Züge sowie die Raaberbahn drei Züge der Baureihe 4746 und Anfang 2020 wurden elf weitere Züge der Baureihe 4746 durch die ÖBB bestellt. Die 35 ÖBB-Züge erhalten einen verstärkten Mittelwagen, welcher den nachträglichen Einbau von Akkumulatoren auf dem Dach ermöglicht, um die Züge auch auf nichtelektrifizierten Strecken einsetzen zu können. Mit der letzten Bestellung durch die ÖBB im Jänner 2020 wurde die 2010 getroffene Rahmenvereinbarung über 200 Stück Desiros ML vollständig ausgeschöpft. 
Ende 2021 waren alle 200 Desiro-ML-Garnituren aus dem Rahmenvertrag an die ÖBB ausgeliefert.

Nach einer im Jänner 2021 stattgefundenen Ausschreibung, gab die ÖBB Mitte August 2021 bekannt 21 Triebwagen als Ersatz für die nicht zugelassenen Bombardier Talent 3, welche ursprünglich für die S-Bahn Vorarlberg vorgesehen waren, bestellt zu haben. 
Abweichend von den bisher bestellten Fahrzeugen werden die 21 Triebwagen für Vorarlberg vierteilig, 100 m lang und an die Anforderungen aus dem Verkehrsdienstevertrag für Vorarlberg angepasst sein. Das betrifft vor allem die Anzahl an Fahrradabstellplätzen (im Sommer 39, im Winter 16) und Platz für die Wintersportausrüstung der Fahrgäste. Seit Fahrplanwechsel Dezember 2022 verkehren die ersten Fahrzeuge der Reihe 4748 in Vorarlberg.

Im September 2021 rief man weitere 20 vierteilige Triebzüge für den Einsatz auf der S-Bahn Tirol und im grenzüberschreitenden Verkehr nach Südtirol ab. Auch diese ersetzen die nicht zugelassenen Talent 3. Der Einsatz erfolgt ab August 2023.

Im März 2023 wurde bekanntgegeben, dass aus einer weiteren Ausschreibung 27 Stück Desiro ML der Baureihe 4746 abgerufen werden. Diese sollen vorrangig für die inneralpinen Strecken bestimmt sein.

Betrieb im Planverkehr seit Dezember 2015 

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2015 begann der Fahrgasteinsatz der neuen Züge mit vorerst zwei Plantagen an der Linie S80. Seit dem 11. Jänner 2016 wurde ein Triebwagen auch auf den steirischen S-Bahnlinien S1 und S5 eingesetzt. 
Ebenfalls seit Anfang Jänner 2016 befand sich der 4746 002 im Raum Linz, wo er vorrangig für Personalschulungen eingesetzt wurde, aber immer wieder auch im Fahrgasteinsatz zu sehen war. Mit 11. Februar 2016 begann der planmäßige Einsatz auf der Wiener Stammstrecke. Seit diesem Datum war ein Tandemgespann auf den Linien S2 und S7 zwischen Laa an der Thaya, Mistelbach, Wolkersdorf bzw. Floridsdorf und Flughafen Wien, Wolfsthal, Wien Meidling bzw. Mödling unterwegs.

In Wien wurden Anfang 2016 ebenso einige Garnituren auf den umlauftechnisch verknüpften Linie S2 und S7 eingesetzt. Mit laufender Auslieferung neuer Garnituren im Jahr 2016 wurde auch erstmals die Baureihe 4744 (viertürige Variante) eingesetzt und die sechstürigen Garnituren wurden bis Ende 2017 größtenteils in die Ostregion zurückgebracht.

Seit September 2016 kommen alle fünf Ventus-Züge auf der Strecke zwischen Wien Hauptbahnhof und Deutschkreutz sowie zwischen Wien Hauptbahnhof und Pamhagen zum Einsatz und ersetzen seit diesem Zeitpunkt teilweise die Triebwägen der Reihe 4124. Ventus-Triebwagen werden auch auf der Strecke Wien Hauptbahnhof–Bratislava-Petržalka eingesetzt. In seltenen Fällen werden auf der Neusiedlerseebahn und auf der Strecke zwischen Deutschkreutz und Bratislava-Petržalka auch Garnituren der Baureihen 4744 und 4746 von den ÖBB eingesetzt. Ab 13. Dezember 2020 wurde das Regionalexpress-Zugpaar 7788/7797 Bratislava-Petržalka – Mürzzuschlag mit Ventus Triebwagen geführt, womit die Raaberbahn-Triebwagen erstmals auch die Steiermark erreichten.

Im Laufe des Jahres 2016 wurden immer Umläufe der S-Bahnlinien 2 und 7 in Ostösterreich auf Desiro ML umgestellt und es folgten ab dem Jahreswechsel 2016/2017 auch erste Einsätze im Regionalverkehr der 4744/4746 auf der Franz-Josefs-Bahn sowie auf der Westbahn zwischen St. Pölten und Pöchlarn. Im September 2017 konnte der Großteil der Cityshuttle-Wagen im elektrisch betriebenen Nahverkehr im VOR-Gebiet verdrängt werden. In Oberösterreich wurde der Einsatz auch auf fast alle elektrisch betriebenen ÖBB-Strecken ausgedehnt und in der Steiermark kommen die Desiro ML planmäßig im Mischbetrieb mit Talent 1 und den Cityshuttle-Garnituren auf den S-Bahnlinien 1, 5, 8 und 9 zum Einsatz.

Am Freitag, dem 8. Dezember 2017, wurden im laufenden Betrieb die Fernverkehrswagen des damaligen REX 200 (heute Cityjet xpress, da die Höchstgeschwindigkeit der 4744 auf 160 km/h begrenzt ist) durch die Baureihe 4744 ersetzt. Dies ist der erste planmäßige Einsatz auf einer Strecke, welche mit ETCS ausgerüstet ist, da die Züge zwischen Wien Hütteldorf und St. Pölten Hbf über die Neubaustrecke durchs Tullnerfeld verkehren.

Ab dem 6. Februar 2021 verkehren Triebwagen der Reihe 4746 auf der S2 in Kärnten im regulären Betrieb. Seit 22. Februar 2018 werden die Triebwagen 4746 032 und 033 der zweiten Bauserie im regulären Fahrgastbetrieb eingesetzt. Am 27. Dezember 2021 wurde der letzte und 200. Desiro ML bei der ÖBB in Betrieb gesetzt.

Im Fahrplanjahr 2022 werden Triebwagen der Reihe 4744 auch für Schnellzüge auf der Südbahn zwischen Graz und Spielfeld-Straß eingesetzt.

Cityjet eco 

Im September 2018 stellten die ÖBB und Siemens die Garnitur 4746 049 in einer Eco-Version mit zusätzlichen Traktionsbatterien vor. Der Mittelwagen trägt auf dem Dach Lithiumtitanat-Akkumulatoren, die bei Fahrt unter der Oberleitung aufgeladen werden können und damit auch Fahrten auf nicht elektrifizierten Strecken möglich machen. Die Akkumulatoren mit einer Kapazität von 528 kWh speisen die elektrische Energie über zwei Zweiquadrantensteller in den Gleichstromzwischenkreis der Traktionsstromrichter. 
So kann die Einheit mit einer verminderten Anfahrbeschleunigung von 0,77 m/s² auf bis zu 100 km/h beschleunigt werden (im Oberleitungsbetrieb: 1,0 m/s² bzw. 140 km/h). Zwischen September 2019 und Dezember 2020 erfolgte der Probebetrieb mit Fahrgästen auf elf verschiedenen Strecken der ÖBB. 
Als Reichweite im täglichen Betrieb wurden dabei ca. 80 km ermittelt.

Die Garnitur wurde inzwischen wieder zu einem normalen Triebwagen umgerüstet.

Ansagen 
Die ÖBB und die Raaberbahn entschieden sich in den Triebzügen der Reihen 4744 und 4746, alle Stationen dreimal anzusagen. So ertönt bei der Abfahrt des Zuges die Durchsage „Zug nach: Zielbahnhof. Nächster Halt/Next Stop: Nächster Halt des Zuges und Sonderinformationen wie z. B. Niveauunterschied“. Kurz vor Erreichen der Station wird angesagt: „In Kürze erreichen wir: Nächster Halt des Zuges und Sonderinformationen wie z. B. Niveauunterschied“. Bei Erreichen eines Haltes ertönt die Durchsage: „Station: Aktuelle Station und Sonderinformationen wie z. B. Niveauunterschied, Ausstieg in Fahrtrichtung: links/rechts“. Alle Ansagen, auch in den ventus-Triebwagen der Raaberbahn, werden von Chris Lohner gesprochen.

Eine weitere Neuerung, welche mit dem Einsatz der Reihen 4744 und 4746 auf der Linie Wien FJBf–Gmünd–České Velenice seit Dezember 2016 eingeführt wurde, war, dass der Ortsname von České Velenice nun von Danuše Hostinská-Klichová, der Ansagensprecherin der České dráhy, gesprochen wird. So ertönt die jeweils erste der drei Durchsagen mit dem Zugendbahnhof in den Zügen nach České Velenice folgendermaßen: „Zug nach [gesprochen von Chris Lohner]: České Velenice [gesprochen von Danuše Hostinská-Klichová]. Nächster Halt: Nächster Halt des Zuges und Sonderinformationen wie z. B. Anschlüsse [gesprochen von Chris Lohner]“.

Einen ähnlichen Versuch startete auch die Raaberbahn im ersten Quartal 2017. Zu Beginn wurden die Textausschnitte „nächster Halt“ und „in Kürze erreichen wir“ von einem ungarischen Sprecher auf Deutsch durchgeführt. Der Ausschnitt „Zug nach:“ entfiel komplett. Danach wurde für kurze Zeit erprobt, die erwähnten Textausschnitte sowohl Deutsch als auch Englisch anzusagen. Die Durchsagen wurden jedoch erheblich länger, da sowohl beim Zielbahnhof als auch beim nächsten Halt alle Sonderinformationen angesagt wurden, und danach erneut mit den englischen Ausschnitten. Darauf entschied man sich im Juli 2017, die Ansagen denen der ÖBB anzugleichen. Somit wird nun alles – außer dem Bahnhof České Velenice [gesprochen von Danuše Hostinská-Klichová] – von Chris Lohner gesprochen und es wurden die Sonderinformationen bei der Durchsage des Zielbahnhofes entfernt.

Seit 25. Februar 2019 wurden die Ansagen in den Desiro ML der ÖBB auch auf Englisch gesprochen, was jedoch aufgrund der Länge der Ansagen nach wenigen Wochen wieder als sinnlos abgestempelt wurde. Mittlerweile wurden fast alle Triebwagen wieder auf ausschließlich deutsche Ansagen umprogrammiert. Nur vereinzelte Garnituren sind dieser Rückstellung auch heute noch nicht durchlaufen.

Einsatzgebiet ÖBB und Raaberbahn 

Einsatz der ÖBB-Reihe 4744/4746 in der Ostregion 
Einsatz der ÖBB-Reihe 4744 in der Steiermark, Kärnten und Osttirol 
Einsatz der ÖBB-Reihe 4744/teilweise 4746 in Oberösterreich, Salzburg und Nordtirol 
Einsatz der ÖBB-Reihe 4748 in Vorarlberg 

Einsatz der GySEV-Reihe 4744 und 4746 in der Ostregion

ODEG-Baureihe 4746 

Im Jahr 2019 entschloss sich die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) zur Beschaffung von Neufahrzeugen im Hinblick auf einen möglichen Einsatz auf dem Teilnetz Ostseeküste-Ost der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Hierzu bestellte Alpha Trains bei Siemens Mobility sieben vierteilige Desiro-ML-Triebzüge, die an die ODEG verleast wurden.
Gemäß Angaben der Österreichischen Bundesbahnen erfolgte im Jahr 2019 eine gemeinsame Bestellung, durch den Auftrag der ODEG spare die ÖBB bei ihrer Bestellung von 24 Triebzügen einen siebenstelligen Euro-Betrag. Damit die ODEG den Betrieb der Regionalexpresslinien ab 15. Dezember 2019 sicherstellen konnte, wurde im Gegenzug eine Vermietung von sechs ÖBB-Triebwagen der Baureihe 4746 an die ODEG für vier Monate vereinbart. Dies betraf die Triebzüge 4746 051 bis 056.

Der erste Triebzug durchlief im Dezember 2019 die Inbetriebsetzungsphase. Der erste Triebwagen der ODEG (A-ODEG 94 81 4746 301-2) wurde Ende Januar 2020 abgenommen und ging kurz danach in den Fahrgasteinsatz. Da die Fahrzeuge aus der laufenden Produktion für die ÖBB stammen, werden sie zunächst dreiteilig ausgeliefert, eine Verlängerung auf vier Wagen zeitnah nach der Auslieferung wurde mit der Bestellung vereinbart. Die Triebzüge erhielten wie alle Einheiten der Baureihe 4746 eine Zweifrequenzausrüstung für den Betrieb unter 25 kV mit 50 Hz und 15 kV mit 16,7 Hz. Die Einheiten wurden inzwischen auf vier Wagen verlängert.

Die Ausstattung der Innenräume entspricht jenem der ÖBB-Einheiten. Die Sitze des Typs Borcad GENIO sind hierbei jedoch einfarbig in grau gehalten.

Einsatz der Baureihe 4746 der ODEG

Weblinks 

 Zugvorstellung des Betreibers ÖBB

Literatur

Einzelnachweise 

Elektrotriebwagen für Wechselstrom 15 kV 16,7 Hz
Schienenfahrzeug (Siemens)
S-Bahn-Triebfahrzeug
4744 4746
Triebfahrzeug (Raaberbahn)
Elektrotriebwagen für Wechselstrom 25 kV 50 Hz